Бернардино I да Полента (; умер в 1359 году) — сеньор Равенны и Червии в 1346—1359 годах из гвельфского рода да Полента.

Биография 
Бернардино был старшим из сыновей Остасио I да Полента, сеньора Равенны и Червии. В 1346 году он унаследовал от отца власть вместе с младшими братьями — Пандольфо I и Ламберто II. Но уже через год он отправил соправителей в заточение в Червии, где они вскоре умерли от голода.

Бернардино правил как жестокий тиран, обложив своих подданных тяжёлыми налогами.

Его сыном был Гвидо III Лусио.

Родословная 

</center>

Литература 
 P. Litta. Famiglie celebri d'Italia. Da Polenta Signori di Ravenna. Torino, 1835.
 M. Tabanelli. L'aquila da Polenta: storia della famiglia da Polenta. Faenza, Fratelli Lega, 1974.

Да Полента
XIV век в Италии